Вітенко Василь Іванович (нар.1960) — бібліотекар, громадський та культурний діяч.
 Вітенко Євгеній Ігорович (1997) — український футболіст, нападник клубу МФК «Миколаїв».
 Вітенко Іван Онисимович (1925—1969) — педагог, літературознавець, громадський та культурний діяч.
 Вітенко Олена Андріївна (1960) — український політик, письменниця, громадський діяч. Народний депутат України 5-го скликання. Член НСПУ та НСЖУ.
 Вітенко Микола Григорович — старшина Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко